Calliano est une commune italienne située dans la province d'Asti
 Calliano est une commune italienne située dans la province autonome de Trente